Mario Montano ist der Name folgender Personen:

* Mario Aldo Montano (* 1948), italienischer Fechter
 Mario Tullio Montano (1944–2017), italienischer Fechter